Alfred Binet (1857-1911) – psicologo e medico francese
Catherine Binet (1944-2006) – regista francese
Charles Binet-Sanglé (1868-1941) – psicologo e medico militare francese
Christian Binet (1947) – fumettista francese
Étienne Binet (1569-1639) – gesuita e letterato francese
Jacques Philippe Marie Binet (1786-1856) – matematico francese
Laurent Binet (1972) – scrittore francese